Atlas Delmenhorst (1973) - voormalige voetbalclub (1973-2002)
 Atlas Delmenhorst (2012) - actieve voetbalclub